Konge i Danmark: Valdemar 4. Atterdag 1340-1375

Se også 1365 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
65
Artikler om enkelte år